Февральский проезд:

Россия 

 Февральский проезд — улица в Пушкине Московской области

Украина 

 Февральский проезд — улица в Мариуполе Донецкой области

См. также 

 Февральская улица
 Февральский переулок
 Февральский тупик